Cette page présente l'historique complet des matchs européens disputés par le Benfica Lisbonne depuis 1950.

Bilan 
Mise à jour avant la saison 2010-2011

Notes et références

Lien externe 
 Historique du Benfica Lisbonne en compétitions européennes sur uefa.com.

Benfica
Benfica Lisbonne (football)